Robert I is de naam van een aantal vorsten:
 Robert I van Wormsgouw (?-834), graaf in de Wormsgouw (812-830).
 Rollo (+931), als Robert I hertog van Normandië (911-931)
 Robert I van Meaux (+966), graaf van Meaux (943-966), Troyes en Chalon
 Robert de Duivel, als hertog van Normandië (1027-1035)
 Robert I van Frankrijk (ca. 862-923), koning van Frankrijk (922-923)
 Robert I van Artesië (1216-1250)
 Robert I van Schotland (1274-1329), koning van Schotland (1306/1328-1329)
 Robert I van Parma (1848-1907), hertog van Parma (1854-1859)